Larios ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Larios Jiménez (1951–2021), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Riohacha
 Hipólito Reyes Larios (1946–2021), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Jalapa
 Iazua Larios (* 1985), mexikanische Schauspielerin
 Jean-François Larios (* 1956), französischer Fußballspieler
 Óscar Larios (* 1976), mexikanischer Boxer
 Pablo Larios (1960–2019), mexikanischer Fußballtorwart

Larios steht auch für
 Larios (Gin), eine Gin-Marke